THF har flere betydninger:
 Tremendously High Frequency
 Tetrahydrofuran - kemisk stof.
 Tetrahydrofolate - kemisk stof.
 THF - IATA lufthavn kode for Tempelhof International Airport.